Logo (eigene Schreibweise LOGO! oder SIPLUS LOGO!) ist ein DDC-Modul (), also eine kleine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) der Siemens AG. Sie entspricht baulich der DIN 43880, sodass sie auf die Hutschiene eines Verteilers passt. Beispielanwendungen dabei sind Beleuchtungssteuerung, Rollladensteuerung oder auch einfache Automatisierungen.

Programmierung 
Das Programm für die Steuerung wird entweder direkt am Gerät mit den Tasten oder komfortabler mit der Software LogoSoft Comfort am PC erstellt. Dabei wird ein grafischer Schaltplan in Funktionsplan (FUP) oder Kontaktplan (KOP) aus logischen Gattern per Drag and Drop gezeichnet. Andere Programmiersprachen, wie sie in der Norm EN 61131 spezifiziert sind, werden nicht unterstützt. Neben acht Logikfunktionen (UND, ODER, XOR usw.) sind weitere Sonderfunktionen (z. B. Ein- und Ausschaltverzögerung, Betriebsstunden- und Impulszähler, Selbsthaltefunktionen, PI-Regler u. v. m.) integriert. LogoSoft Comfort erlaubt außerdem, das Programm in einem Simulator zu testen, ohne es in die Steuerung übertragen zu müssen.

Ausbaumöglichkeiten 
Durch Erweiterungsmodule kann die LOGO! auf bis zu 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden (ab Version LOGO!8) und kann somit auch komplexere Anlagen steuern. Des Weiteren kann sie mit einem Kommunikationsmodul für AS-Interface sowie für KNX (früher: EIB = Europäischer Installations-Bus) ausgestattet werden. Ferner gibt es die Steuerung in Varianten mit oder ohne Display. Ab Version 0BA6 kann zusätzlich ein externes Display (LOGO! TD) verwendet werden. Die 2011 eingeführte Version 0BA7 verfügt über einen Slot für SD-Karten sowie über eine Ethernetschnittstelle. Somit ist es möglich, mehrere LOGO! miteinander zu vernetzen (bis zu 9 Teilnehmer). Auch die Kommunikation mit Bedienpanels und anderen Siemenssteuerungen ist möglich.

Bei der aktuellen Version LOGO!8 wurde die Vernetzungsfunktion für den Anwender deutlich vereinfacht. Außerdem erhielt diese Version Hardwareverbesserungen, wie ein größeres Display mit verschiedenfarbig ansteuerbarer Hintergrundbeleuchtung, Steckplatz für Micro SD-Card und einen integrierten Webserver. Als Prozessor wird ein Texas Instruments 32-bit ARM Cortex-M4F vom Typ TM4C1290NCPDT benutzt.

Verwendung 
Kleinsteuerungen wie Siemens LOGO! finden zunehmend Verwendung in der Industrie, speziell für kleinere Aufgaben wie beispielsweise das Ansteuern von Kompressoren, Hebebühnen, Förderbändern, Ampelschaltungen, Pump- und Kühlkreissteuerungen oder Torsteuerungen.

Versionen

Literatur

Weblinks 
 LOGO!-Portal bei Siemens

Speicherprogrammierbare Steuerung
Siemens-Produkt